

Astronomia 
 262 Valda – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Valda – comune italiano della provincia di Trento
 Terra Valda – antico nome di Travalda, in provincia di Pisa

Persone 
 Valda – pseudonimo di Frédéric Seron, autore di fumetti belga
 Francisco Antonio Cebrián Valdá – cardinale spagnolo (1734-1820)

Zoologia 
 Valda – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Altro 
 Valda – nome proprio femminile
 Valda – cognome italiano
 Eamon Valda – personaggio immaginario dei romanzi fantasy del ciclo dei Figli della Luce
 Pastiglia Valda – caramella balsamica

Altri progetti